Сельское поселение Коштугское — сельское поселение, существовавшее в составе Вытегорского района Вологодской области до 30 мая 2013 года.
Центр — село Коштуги.

По данным переписи 2010 года население — 239 человек, оценка на 1 января 2012 года — 238 человек.

География 
Располагалось в юго-западной части района. Граничило:
 на востоке с Анхимовским сельским поселением,
 на севере с Мегорским сельским поселением,
 на западе с Оштинским сельским поселением,
 на юге с Пяжозерским и Вепсским национальным сельскими поселениями Бабаевского района.

По территории протекают реки Мегра, Педажрека.

История 
В 1920 году Коштугский сельсовет был образован в составе Оштинского района Ленинградской области, который в 1937 году вошёл во вновь образованную Вологодскую область. В 1954 году к нему был присоединён Сяргозерский сельсовет. В 1955 году Оштинский район был расформирован и Коштугский сельсовет вошёл в состав Вытегорского района. В 1958 году к нему была присоединена часть Шимозерского сельсовета.

В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. В состав Коштугского сельсовета входили 20 населённых пунктов, центром была деревня Марковская.

6 июня 2001 года были объединены
 деревни Марковская, Алексеевская, Васюковская, Дудниковская, Захарьевская, Иевлевская-2, Лукинская, Люговская, Мининская и Павловская в село Коштуги;
 деревни Антоновская, Никоновская, Павловская, Федьковская и Якушевская в деревню Сяргозеро;
 деревни Пустошь-Манойловская, Пустошь-Якушевская и Чикова Гора в деревню Пустошь.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Коштугский сельсовет был преобразован в сельское поселение Коштугское.

30 мая 2013 года сельское поселение Коштугское присоединено к сельскому поселению Мегорское.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входили 5 населённых пунктов, в том числе
3 деревни,
1 посёлок,
1 село.

Упразднённые населёные пункты:

Примечания

Ссылки 
 Коштугское сельское поселение на сайте администрации Вытегорского района

Упразднённые муниципальные образования Вытегорского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2013 году